Honschaft Miebach steht für:

 Honschaft Miebach (Amt Steinbach), Honschaft im Amt Steinbach, Herzogtum Berg, siehe Amt Steinbach (Berg) #Kirchspiele und Honschaften
 Honschaft Miebach (Amt Windeck), Honschaft im Amt Windeck, Herzogtum Berg